Паулос Абрахам (; ) — шведский футболист, нападающий клуба «Гронинген».

Клубная карьера 
Футболом начал заниматься с пяти лет. Является воспитанником «Броммапойкарны», в школу которой пришёл через два года, после чего прошёл путь от детской до основной команды. 8 февраля подписал профессиональный контракт с клубом. В конце февраля дебютировал за «Бромму» в игре кубка Швеции с «Сундсваллем». Абрахам вышел в стартовом составе и на 11-й минуте открыл счёт в матче.

17 марта 2020 года перешёл в другой стокгольмский клуб — АИК, подписав контракт на четыре года. Впервые за новую команду сыграл 14 июня в первом туре нового чемпионата. Во встрече с «Эребру» нападающий вышел в стартовом составе и провёл на поле весь матч.

1 февраля 2021 года перешёл в нидерландский «Гронинген» на правах аренды. 13 февраля дебютировал в чемпионате Нидерландов в матче с «ПЕК Зволле», появившись на поле на 78-й минуте, заменив Алессио да Круса.

Карьера в сборной 
В апреле 2018 года главный тренер юношеской сборной Швеции Ульф Кристиансон вызвал Абрахама на товарищеский турнир в Данию. Паулос принял участие в трёх встречах, но забитыми мячами не отметился. В 2019 году принял участие в двух товарищеских встречах в составе сборной до 17 лет.

Статистика выступлений

Клубная статистика

Примечания

Ссылки 
Профиль на официальном сайте АИК

Футболисты Швеции
Игроки ФК «Броммапойкарна»
Игроки ФК АИК
Игроки ФК «Гронинген»